Stubb har olika betydelser:

 Stubb (underkjol) – en tjock underkjol
 Stubb (skäggstubb) – strävt skägg som är någon eller några millimeter långt
 Stubb (stubbåker) – kort strå kvarlämnat efter skörd
 Stubbfräs – en maskin med vars hjälp man kan ta bort stubbar

Personer
Alexander Stubb (*1968) – en finländsk politiker, statsminister 2015-2016
 Göran Stubb (*1935) – en finländsk idrottsledare inom ishockey.

Se även

Stubbe (olika betydelser)